Ю́рий Серге́евич Зу́бов (25 мая 1924, Пенза, Пензенская область, РСФСР, СССР — 14 июля 2006) — советский и российский библиограф, библиотековед, культуролог, педагог, Доктор педагогических наук (1988), Член МАИ (1993) и Академии гуманитарных наук (1995).

Биография 
Родился 25 мая 1924 года в Пензе. В 1942 году в связи с началом ВОВ был мобилизован в армию и в 1943 году направлен на фронт, на фронте совершил несколько подвигов, за что был награждён несколькими боевыми наградами, и прошёл всю войну. Один раз он был тяжело ранен в бою. В 1945 году он был демобилизован и в том же году поступил в Московский городской педагогический институт имени В. П. Потёмкина, который он окончил в 1948 году и в том же году поступил на аспирантуру там же. В 1956 году устроился на работу в ГБЛ, где он заведовал сектором литературы и искусства отдела рекомендательной библиографии вплоть до 1962 года. В 1962 году перешёл на работу в МГИК, где был избран на должность декана библиотечного факультета заочного отделения, далее заведовал кафедрами отраслевой библиографии , отраслевой библиографии информационно-библиографических ресурсов, отраслевой библиографии информационно-аналитической деятельности вплоть до 2000 года, после чего ушёл на пенсию.

Скончался в июле 2006 года.

Внук - Зубов Юрий Сергеевич.

Племянница - Тулубьева Ирина Юрьевна.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены теоретическим проблемам общей и отраслевой библиографии, а также информационной культуры личности и общества. Автор свыше 150 научных работ.
 Участвовал в теоретическом обосновании и создании системы рекомендательных пособий эстетического комплекса.

Примечания

Ссылки 
 Очерк, посвящённый 90-летию со дня рождения Ю. С. Зубова.
 Подробная биография на сайте Бессмертный полк.
 Подробная биография.

Библиографы России
Библиографы СССР
Библиотековеды России
Библиотековеды СССР
Культурологи России
Культурологи СССР
Доктора педагогических наук
Выпускники МГПИ им. Потёмкина
Преподаватели Московского государственного института культуры